Agustín González Martínez – attore spagnolo
 Enrique González Martínez – poeta messicano
 Freddy Excelino González Martínez – ex ciclista su strada colombiano
 Lucas Nahuel González Martínez – calciatore argentino
 Mikel González Martínez – calciatore spagnolo
 Pedro González Martínez – ex calciatore spagnolo
 Sisinio González Martínez – calciatore spagnolo